

Айдевілл — переписна місцевість, штат Індіана
 Айдевілл — переписна місцевість, штат Орегон
 Айдевілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія